Поланур — название нескольких населённых пунктов:
 Поланур — деревня в Медведевском районе Республики Марий Эл.
 Поланур — деревня в Сернурском районе Республики Марий Эл.